Az 1995–1996-os magyar férfi kézilabda-bajnokság a negyvenötödik kézilabda-bajnokság volt. Tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A Pécsi MSC új neve Pécsi MKC lett.

A Tatabányai SC új neve Tatabánya-Tata KC lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Magyar sportévkönyv 1997
magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu

F1995
Magyarferfikezilabdabajnoksag
Magyarferfikezilabdabajnoksag